The Cry of Love () — посмертный альбом-сборник американского гитариста, певца и композитора Джими Хендрикса, вышедший в феврале 1971 года. Сборник включил в себя музыкальные композиции, записанные Хендриксом незадолго до его смерти. Треки в альбоме были сведены и отобраны для релиза путём записи звукоинженера Эдди Крамера и барабанщика Митча Митчелла, выступавшего в группе Хендрикса с басистом Билли Коксом и перкуссионистом Юмой Султаном, а также при помощи некоторых других.

The Cry of Love стал первым среди других посмертных релизов, выпущенных в последующие годы. После релиза в 1971 году, альбом поднялся на верхние сточки музыкальных чартов в Великобритании и США, а также стал платиновым по версии RIAA в 1998 году. Критики в целом положительно оценили альбом, рассматривая его как впечатляющую дань памяти Хендриксу. Некоторые из песен на The Cry of Love позже были представлены в других посмертных сборниках Хендрикса, в их числе  1995 года, и First Rays of the New Rising Sun, выпущенный в 1997 году.

Об альбоме 

Большая часть треков на The Cry Of Love записана Хендриксом в промежутке с 1968 по 1970 годы и планировалась выйти как первый сольный альбом музыканта после распада Jimi Hendrix Experience. Хендрикс планировал назвать этот альбом First Rays of the New Rising Sun. The Cry Of Love состоит в основном из песен, записанных Хендриксом в 1970 году в его новой студии Electric Lady Studios в Нью-Йорке совместно барабанщиком Митчем Митчеллом и басистом Билли Коксом.

Около половины из десяти композиций на альбоме были почти сведены Хендриксом. Джими Хендрикс числится продюсером всех треков, кроме №5, а также продюсировали альбом звуковой инженер Эдди Крамер и барабанщик Митч Митчелл, которые подготовили окончательный вариант структуры сборника при участии менеджера Майкла Джеффери.

Также в The Cry Of Love не попали восемь уже записанных композиций Хендрикса, которые выйдут позже в Rainbow Bridge. Все песни на альбоме написал сам Хендрикс и записывались они с конца декабря 1969 года по конец августа 1970 года, за исключением песни «My Friend», записанной ещё в 1968 году на сессии альбома Electric Ladyland.

Список композиций 
Все песни написаны Хендриксом.

Участники записи и даты сессий 

Основной состав:
 Джими Хендрикс — гитара, вокал, бэк-вокал (3, 9), пианино (1)
 Митч Митчелл — ударные (кроме треков 3, 5, 10), продюсер
 Билли Кокс — бас (кроме треков 5, 10)
 Юма Султан — перкуссия (1, 4, 7)
 Бадди Майлз — ударные (3)
 Ноэл Рединг — бас (5)

Приглашённые музыканты:

 The Ghetto Fighters — бэк-вокал (1)
 Баззи Лингарт — вибрафон (2)
 Билли Армстронг — перкуссия (3)
 Стиви Уинвуд, Крис Вуд — бэк вокал (3)
 Кенни Пин — двенадцатиструнная гитара (5)
 Джимми Майес — ударные (5)
 Стивен Стиллз — пианино (5)
 Пол Карузо — губная гармоника (5)
 Эмеретта Маркс — бэк вокал (9)

Даты сессий:
 «Freedom» — июнь — 20 августа 1970
 «Drifting» — июнь — 20 августа 1970
 «Ezy Rider» — 18 декабря 1969, 20 января 1970 и июнь — 22 августа 1970 (overdubs)
 «Night Bird Flying» — июнь — 22 августа 1970
 «My Friend» — март 1968
 «Straight Ahead» — июнь — 20 августа 1970
 «Astro Man» — июнь — 22 августа 1970
 «Angel» — 23 июля 1970
 «In From The Storm» — июль — 24 августа 1970
 «Belly Button Window» — 22 августа 1970

Примечания

Ссылки 
 The Cry Of Love на Discogs

Альбомы Джими Хендрикса
Альбомы, спродюсированные Эдди Крамером